Jan Frederik Niermeyer (1866-1923), Nederlands geograaf
Jan Frederik Niermeyer (1907-1965), Nederlands historicus